Деодато — фамилия.

Известные носители:
 Деодато, Майк (род. 1963) — профессиональный псевдоним художника Деодато Тауматурго Борджеса Филхо.
 Деодато, Руджеро (1939—2022) — итальянский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Деодато, Эумир (род. 1943) — бразильский композитор, пианист.